Чемпионат России по хоккею на траве среди мужчин суперлиги 2014—2015 (24-й Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги) является 24-м сезоном Суперлиги Федерации хоккея на траве России.

Параллельно разыгрывался и Чемпионат стран СНГ по хоккею на траве среди мужских команд 2014/15, в котором участвовала также команда ХК Минск (Минск, Республика Беларусь), не участвовали из нижеперечисленных команды Измайлово (Москва) и ХК Тана (Азов) и в зачёт которого шли игры между командами, участвующими в обоих чемпионатах.

Регламент

Участники 
 Динамо (Казань)
 Динамо-Строитель (Екатеринбург)
 Измайлово (Москва)
 Динамо-Электросталь (Московская обл.)
 ХК Тана (Азов)
 ЦХТ (Санкт-Петербург)

Результаты игр 
(взято из)

Итоговая таблица чемпионата

Лидеры сезона

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации хоккея на траве России
 Регламент проведения XXIII-го Чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги, Высшей лиги, Первой лиги 2014-2-15 г.г. | Регламенты и положения | Официальный сайт ФХТР

2014-2015
2014 год в хоккее на траве
2015 год в хоккее на траве
Соревнования по хоккею на траве, идущие в настоящее время